Suwanee bezeichnet:

 Suwanee (Georgia)
 Suwanee (Kentucky)
 Suwanee (New Mexico)

Siehe auch:
 Suwannee